Круз или Крус  — созвучные фамилии в ряде языков, одинаково транскрибирующиеся на русский (, ). Известные носители:

 Круз, Александр Иванович (1731—1790) — российский военачальник, адмирал.
 Круз, Андрей (1964—2018) — русский писатель-фантаст.
 Круз, Джеймс (1884—1942) — американский актёр и режиссёр немого кино.
 Круз, Джули (1956—2022) — американская певица и актриса.
 Круз, Картер (род. 1991) — американская порноактриса и модель.
 Круз, Майк — британский астроном.
 Круз, Робби (род. 1988) — австралийский футболист, нападающий немецкого клуба «Байер 04» и сборной Австралии.
 Круз, Тайо (род. 1982) — американский певец.
 Круз, Тед (род. 1970) — первый политик латиноамериканского происхождения, избранный сенатором США от Техаса.
 Круз, Том (род. 1962) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.
 Круз, Тони (род. 1986) — американский бейсболист, выступающий за клуб главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс».
 Крус де ла, Мелисса (род. 1971) — американская писательница.

См. также